Aerne ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Aerne (1926–2013), Schweizer Art-brut-Künstler
 Sabrina Aerne (* 1998), Schweizer Unihockeyspielerin